Wohlrabe ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Wohlrabe (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Wohlrabe (1936–1995), deutscher Politiker (CDU) und Filmverleiher
 Marc Wohlrabe (* 1972), deutscher Filmverleiher und Verleger
 Willy Wohlrabe (1883–1962), deutscher Lehrer, SPD-Politiker und Filmverleiher

Siehe auch:

 Wohlrab
 Wohlrapp
 Wollrabe